

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Азии по футболу 2015 года в Австралии, проходящем в период с 9 января по 31 января 2015 года.

Окончательные заявки сборных должны были включать в себя 23 игрока, 3 из которых — вратари, и заявка должна была быть представлена до 30 декабря 2014 года. Замена серьёзно травмированных игроков разрешалась за 6 часов перед первой игрой команды на турнире.

Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Австралия

Южная Корея

Оман

Кувейт

Группа B

Узбекистан

Саудовская Аравия

Китай

КНДР

Группа C

Иран

ОАЭ

Катар

Бахрейн

Группа D

Япония

Иордания

Ирак

Государство Палестина

Примечания 

2015